Вильянуэва-де-Кордова () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 427 км². Население — 9599 человек (на 2010 год). Расстояние — 90 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Villanueva de Córdoba 
 Villanueva de Córdoba

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы